Такмичење у троскоку у мушкој конкуренцији на 6. Светском првенству у атлетици у дворани 1997. у Паризу, (Француска) је одржано 7. и 9. марта у Палата спортова Париз–Берси.

Титулу освојену у Барселони 1995 није бранио Пјер Камара из Француске.

Земље учеснице 
Учествовало је 26 такмичара из 19 земаља..

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
6. март 1997.

Најбољи резултати у 1997. години 
Десет најбољих атлетичара године у троскоку у дворани пре почетка првенства (7. март 1997), имали су следећи пласман.  

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1997.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 7. марта 1997. године. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 16,80 метара. Норму су прескочила 8 такмичара (КВ) а 4 се квалификовало на основу резултата (кв). , , , 

Почетак такмичења: Група А у 19:10, група Б у 20:30.

Финале 
Такмичење је одржано 9. марта 1997. године у 16:00. , ,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1997. на сајту WA
 Резултати троскока за мушкарце на сајту WA

Троскок
Троскок на Светском првенству у атлетици у дворани